Thomas Swann (3 lutego 1809 w Alexandrii, Wirginia – 24 lipca 1883 w pobliżu Leesburga, Wirginia) to amerykański przedsiębiorca, prawnik i polityk.
 Thomas Swann (ur. 15 października 1987 r. w Echucce) – australijski wioślarz